Il doppio dell'Internazionali di Tennis di Bergamo 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Karol Beck e Jaroslav Levinský erano i detentori del titolo, ma Levinský non ha partecipato.

Beck ha fatto coppia con Jiří Krkoška, ma ha perso in finale 6–1, 6–7(2), [8–10], contro Jonathan Marray e Jamie Murray.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
  Jonathan Marray /  Jamie Murray (campioni)

 Daniele Bracciali /  Jonathan Erlich (semifinali)
 Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali di Tennis di Bergamo 2010